Hansa (Bielefeld), een auto- en motorfietsfabrikant
 Hansa (bier), een Noors biermerk
 Hansa (Bremen), een autofabrikant
 Hansa (geslacht), een geslacht van vlinders
 Hansa (schilder) (= Hans Versteeg), Nederlands schilder en ontwerper
 Hansa (trein), een voormalige internationale trein
 Hansa Pilsener (Namibië), een bier gebrouwen in Namibië
 Hansa Pilsener (Zuid-Afrika), een bier gebrouwen in Zuid-Afrika door SABMiller
 Hansa Records, een Duits platenlabel
 Hansa Rostock, een Duitse voetbalclub
 Dortmunder Hansa, een Duits biermerk
 DDSV Hansa, een type veegauto (soms verward als merknaam)
 Hanze, een samenwerkingsverband uit de middeleeuwen
 Lufthansa, een Duitse luchtvaartmaatschappij